La Temporada 2014-15 de la Primera División de Chile consistirá en 2 competiciones:
 El Torneo de Apertura 2014
 El Torneo de Clausura 2015